

Ігліно — присілок, Білозерський район, Вологодська область
 Ігліно — село, Іглінський район, Башкортостан